Putot peut faire référence à deux communes françaises situées dans le département du Calvados, en Basse-Normandie  : 
Putot-en-Bessin
Putot-en-Auge